Franz Hoffmann (1804–1881) német filozófus, filozófiai író
 Franz Hoffmann (1814–1882) német író, könyvkiadó
 Franz Hoffnann (1872–1946) osztrák zeneszerző, karmester
 Georg Franz Hoffmann (1760–1826) német botanikus, lichenológus

Hasonló
 Franz Hofmann
 Frank Hoffmann